Михаи́л Никола́евич Кири́ллов () — советский оператор игрового кино, много сделавший и как оператор комбинированных съёмок. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), лауреат двух Сталинских премий (1949, 1952).

Биография 
Родился в селе Святошкино, Украина. В 1928 году окончил операторский факультет Государственного техникума кинематографии. Работал на киностудии «Межрабпомфильм» (с 1936 года — «Союздетфильм» и киностудия имени М. Горького с 1948 года). 

Автор ряда изобретений, усовершенствовавших арсенал операторских возможностей. Так, одним из первых в 1935 году применил длиннофокусную оптику для съёмки пейзажей и панорам, добившись тем самым изменения в кадре привычных масштабных соотношений. Тогда же, в отсутствие операторских машин для съёмки с движения, использовал длиннофокусную оптику для панорамирования за движущимся объектом. Смело использовал на натуре возможности раздельной съёмки с каше и контркаше: чтобы вся съёмочная группа и актёры не ждали когда в кадр войдут нужные по состоянию облака, экспонировал небо в другое время. Там же, на картине «У самого синего моря» (1935) применил только осваиваемый метод так называемой «транспарантной» съёмки, совместив в павильоне актёров со снятыми на натуре длиннофокусной оптикой кадрами штормового моря. Кириллов был увлечён и умело использовал разные приёмы комбинированных съёмок:

Работая над фильмом «Сибиряки» с оператором М. Кирилловым — энтузиастом комбинированных съёмок, я первое время несколько побаивался его увлечения этим видом съёмок. Однако в процессе работы я начал всё больше и больше увлекаться комбинированными кадрами, убеждаясь, что помимо экономического эффекта они дают и замечательные художественные результаты.Я убедился, что они необычайно расширяют палитру режиссёра, создают богатство красок, богатство выразительных режиссёрских средств.
.
Был оператором «Снежной королевы», где в роли сказочника снимался Ю. Любимов, но начавшаяся война помешала продолжению, картина была закрыта.

В работе над «Кащеем Бессмертным» для создания кадров восточного города, «прозрачной Марьи Маревны», а также «отсечения и вновь появления головы у Кащея» использовал приём отражённого совмещения, а в последнем случае ещё и в дополнительную экспозицию взмах и удар меча.

Много и плодотворно работал с братьями Иваном и Владимиром Никитченко, одним из их признанных всем миром шедевром является короткометражный фильм «Яблочко» (1946; другое название — «Оптические перекладки»).

Кириллов является создателем светотеневых фонов, использование которых придаёт кинокадру выразительность и живописность.

В 1962 году, работая на широкоэкранной картине «Я купил папу», М. Кириллов разработал новую методику съёмки, позволяющую с помощью специальных зональных линз получать в кадре одновременно резкость первого плана и объектов, сильно удалённых от камеры.

Преподавал во ВГИКе.

Умер 13 января 1975 года. Похоронен в Москве на Армянском кладбище.

Семья 
 сын —  Андрей Михайлович Кириллов (род. 1936), кинооператор на студии «Беларусьфильм».

Фильмография 

  — Ледолом (совместно с М. Котельниковым)</small>
  — Окраина <small>(совместно с А. Спиридоновым)
  — Восстание рыбаков (совместно с П. Ермоловым)</small>
  — У самого синего моря
  — Остров сокровищ
  — Поезд идёт в Москву
  — Варя-капитан <small>(совместно с Л. Форестье)
  — Юность командиров
  — Большая жизнь
  — Сибиряки
  — Случай в вулкане (совместно с Л. Форестье)</small>
  — Клятва Тимура
  — Учительница Карташова
  — Кащей Бессмертный
  — Большая жизнь
  — Яблочко
  — Молодая гвардия <small>(комбинированные съёмки)
  — Третий удар
  — Донецкие шахтёры
  — Варвары (совместно с В. Рапопортом)</small>
  — Герои Шипки <small>(СССР — НРБ)
  — Княжна Мери
  — Разные судьбы
  — Олеко Дундич (СССР — СФРЮ)</small>
  — Две жизни
  — Десять тысяч мальчиков <small>(совместно с А. Хвостовым)
  — Я купил папу
  — Верьте мне, люди
  — Путешественник с багажом
  — Я вас любил… (совместно с А. Кирилловым)</small>
  — Нейтральные воды <small>(совместно с А. Кирилловым)
  — Приключения жёлтого чемоданчика
  — Офицеры
  — Таланты и поклонники
  — Это мы не проходили

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 Сталинская премия второй степени (1949) — за фильм «Третий удар» (1948)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за фильм «Донецкие шахтёры» (1950)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1957)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кириллов Михаил Николаевич // История кинематографа
 Биография на сайте «Кирилл и Мефодий»
 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Персоналии:Межрабпомфильм
Персоналии:Союздетфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Операторы-постановщики
Мастера спецэффектов
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)